

Чремошна (притока Скалного потоку)
 Чремошна (притока Сланої)